Dahlman est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 
  (1848-1920), bourreau suédois ;
 Annika Dahlman (1964-), fondeuse suédoise ;
  (1854-1938), pédagogue suédois ;
  (1894-1981), ingénieur chimiste suédois ;
  (1911-1989), traducteur suédois ;
  (1828-1900), cartographe suédois ;
  (1973-), écrivaine suédoise ;
 Cecilia Dahlman (1968-), joueuse de tennis suédoise ;
  (1776-1854), organiste suédois ;
  (1958-), réalisatrice et actrice suédoise ;
  (1947-), historienne de la photographie et ethnologue suédoise ;
  (1923-1994), acteur suédois ;
  (1895-1963), avocat suédois ;
  (1958-), écrivain suédois ;
 Hjalmar Reinhold Dahlman (1909-1993), homme politique canadien ;
  (1958-), artiste suédoise ;
  (1924-1979), peintre finlandais ;
  (1856-1930), homme politique américain ;
 Jenni Dahlman (1981-), mannequin finlandaise ;
  (1961-), chercheuse médicale suédoise et dirigeante universitaire ;
  (död före 1761), vétérinaire suédois ;
  (1700-1764), professeur de philosophie suédois ;
  (1938-2016), actrice suédoise ;
  (1958-), première femme suédoise à traverser l'Atlantique en solitaire ;
 Nanne Dahlman (1970-), joueuse de tennis finlandaise ;
  (1914-2000), homme politique et officier finlandais ;
  (1989-), basketteur américain ;
  (1939-), chercheur et fonctionnaire suédois de la défense ;
  (1687-1730), officier de fortification suédois ;
 , poète et publiciste polonais ;
  (1905-2000), journaliste et diplomate suédois ;
 Toni Dahlman (1979-), joueur de hockey sur glace finlandaise.

Toponyme 
 , banlieue d'Omaha dans l’état du Nebraska aux États-Unis.

Homonymie de patronyme germanique
Homonymie de patronyme suédois